Ганнушкина — женская форма русской фамилии Ганнушкин.

 Известные носители 
 Ганнушкина, Ирина Викторовна (1929—2007) — патофизиолог и невролог, академик РАМН.
 Ганнушкина, Раиса Соломоновна (1889 или 1891—1938) — социалист-революционерка, политкаторжанка.
 Ганнушкина, Светлана Алексеевна (род. 1942) — правозащитница и педагог, общественный деятель.